Департа́мент Рио-Чи́ко  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 585 км². Население — 52,9 тыс.человек. Плотность населения — 90,5 чел./км².

Административный центр — Агиларес.

География 
Департамент расположен на юго-западе провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Чиклигаста
 на востоке — с департаментом Симока
 на юге — с департаментом Хуан-Баутиста-Альберди
 на западе — с провинцией Катамарка

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов:

Агиларес
Эль-Полеар
Лос-Сармьентос-и-Ла-Типа
Монте-Бельо
Санта-Ана

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман